

Personaggi 
 Nightshade – personaggio letterario di romanzi e racconti di spionaggio dello scrittore Andrea Carlo Cappi
 Nightshade – personaggio dei fumetti DC Comics
 Nightshade – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nightshade - personaggio di Skylanders: Trap Team

Videogiochi 
 Nightshade – videogioco del 1985 di Ultimate Play the Game
 Nightshade – videogioco del 1991 per NES
 Nightshade – videogioco del 2003 per PlayStation 2